Le tournoi de tennis du Maroc 2005 s'est déroulé du 4 au 10 avril.

Faits marquants 
 Mariano Puerta remporte le tournoi en simple en s'imposant en finale face à Juan Mónaco. Il remporte son  ATP en simple.
 En double, František Čermák et Leoš Friedl s'imposent en finale face à Martín García et Luis Horna. Il s'agit du  en double pour Čermák et du  également pour Friedl.

Résultats en simple 
 Têtes de série 

 Qualifiés 

 Wild cards (invités)

Tableau final

Résultats en double

Têtes de série

Tableau final

Article connexe 
 Tournoi de tennis du Maroc (WTA 2005)
 Tournoi de tennis du Maroc
 Saison 2005 de l'ATP

ATP 2005
Tennis masculin en 2005
Sport au Maroc en 2005
Tennis en avril 2005